De Fellenoordtoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van de Nederlandse stad Venlo.

Omschrijving 
Het betreft een zogenaamde weertoren en was gericht op de noordelijke bantuin. De omvang van de toren schijnt wel breder te zijn geweest dan de meeste andere torens in de vestingmuren. Op de begane grond moet volgens Hermans een militaire bakkerij zijn geweest, die zelfs verdere uitspanningen had in de stadsmuur en naar de stadzijde toe. Daarboven was genoeg ruimte voor vier vuurmonden.

Herkomst van de naam 
De vermoedelijke herkomst van de naam Fellenoord kan gezocht worden in de bedrijvigheid in de directe omgeving. Volgens de Historische stedenatlas van Frans Hermans waren er namelijk schoenmakers en leerlooiers nabij de toren gevestigd. De huiden of vellen (Fellen) werden dus in het Vellen-oord bewerkt.

Locatie 
De Fellenoordtoren bevond zich in de noordelijke stadsmuur, tussen de Lichtenbergtoren aan westzijde en de Vogelkenstoren aan oostzijde.

De vesting werd tegen het einde van de zeventiende eeuw te licht bevonden en werd daarom met 3 forten rondom versterkt, met een vierde op de westelijke Maasoever. Deze laatste was al in 1641 in gebruik genomen. In 1731 werd aan de buitenzijde van de noordelijke stadsmuur Fort Ginkel gebouwd, met tussen de stadsmuur en het fort een natte gracht. Het fort was zowel bereikbaar via een ondergrondse gang als een bovengrondse weergang.

Slechting van de werken 
Tussen 1867 en 1872 werden de vestingwerken van de stad, per Koninklijk Besluit van Willem III der Nederlanden, gesloopt. Aan de noordzijde van de stad kwam daarna een geheel nieuwe wijk van de grond, naar een plan van Frederik Willem van Gendt.

Vestingwerk van Venlo